

Patronyme 

 Alès Adamovitch (1927-1994), écrivain soviétique et biélorusse ;
 Anton Adamovitch (1909-1998), historien et théoricien de la littérature biélorusse ;
 Gueorgui Adamovitch (1892-1972), poète, critique littéraire et traducteur russe ;
 Iazep Adamovitch (1897-1937), homme politique biélorusse.

Autres 
 (6537) Adamovich, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Voir aussi 
 

Patronyme slave